

Бжуза — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Бжуза — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Бжуза) — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства